Дидье́ Пирони́ (, 26 марта 1952, Париж — 23 августа 1987, пролив Ла-Манш у побережья острова Уайт) — французский автогонщик, вице-чемпион Формулы-1 (), победитель «24 часов Ле-Мана» (1978).

Биография

До Формулы-1 

Дидье Пирони родился 26 марта 1952 в Вилькресне, пригороде Парижа. Интерес к автоспорту у Дидье возник под влиянием сводного брата Жозе Долэна. В 1974 и 1976 Пирони стал чемпионом Европейской Формулы-Renault. Также в 1976 он дебютировал в Ле-Мане.

В 1977 Дидье Пирони выступал в Формуле-2 за команду Renault. Его партнёром по команде был Рене Арну, ставший чемпионом Формулы-2 1977 года. Пирони выиграл этап Формулы-2 в Эшториле и занял по итогам сезона 1977 третье место, с 38 очками.

Выступления в Формуле-1 за Tyrrell (1978—1979) 

По окончании сезона 1977 Формулы-2 Дидье Пирони подписал контракт с командой Формулы-1 Tyrrell. Пирони набрал по одному очку за 6 место во второй и третьей гонках сезона 1978 Формулы-1 — Гран-при Бразилии и ЮАР. Также он финишировал в первой шестёрке в Монако, Бельгии и Германии. По итогам сезона Дидье Пирони занял 15 место, с 7 очками, и выступил заметно скромнее, чем его партнёр по команде — Патрик Депайе, занявший в чемпионате 5 место и одержавший победу в Монако. Однако большого успеха Пирони достиг в гонках спорткаров, выиграв 24 часа Ле-Мана 1978.

В начале сезона 1979 Формулы-1 Дидье Пирони занял 4 место в Гран-при Бразилии. В Бельгии Пирони впервые в карьере пришёл на подиум (3 место), а в Гран-при США, последней гонке сезона, повторил этот успех. В чемпионате пилотов Дидье Пирони занял 10 место. Он набрал 14 очков, столько же, сколько его партнёр по Tyrrell Жан-Пьер Жарье.

Выступления за Ligier (1980) 
В 1980 Дидье Пирони перешёл в Ligier. В первой половине сезона Пирони четырежды подряд набирал очки: после 4 места в Бразилии последовал подиум в Южной Африке. В Лонг-Бич пилот занял 6 место, а в Бельгии одержал свою первую победу в Формуле-1, лидируя от старта до финиша. В следующем этапе сезона — Гран-при Монако — Пирони впервые в карьере стартовал с поул-позиции, но попал в аварию. Затем Дидье Пирони занял 2 место в домашнем Гран-при Франции. Он вновь стартовал с поула в Великобритании, но, как и в Монако, не добрался до финиша. Пирони финишировал третьим в двух финальных гонках сезона — Гран-при Канады и США. В общем зачёте Дидье Пирони занял 5 место, набрав 32 очка.

Первый сезон в Ferrari (1981) 

После успешного сезона 1980 Пирони перешёл в Scuderia Ferrari. Сезон 1981 Формулы-1 стал для Дидье неудачным: он выступил гораздо слабее партнёра по команде Жиля Вильнёва, ни разу не придя на подиум. Лучшим результатом Пирони в сезоне стало четвёртое место в Монако. До этого, в Бельгии, Дидье стартовал третьим. Вскоре он потребовал остановить гонку красными флагами. Столкнулись пилоты Arrows Риккардо Патрезе и Зигфрид Стор, был сбит и серьёзно травмирован механик Arrows, но гонка продолжалась. Тогда Пирони остановился прямо на прямой и заблокировал трассу. После рестарта пилот Ferrari захватил лидерство в гонке, обогнав Карлоса Ройтемана, но впоследствии из-за проблем с тормозами откатился на восьмое место. Пирони нередко испытывал проблемы с техникой и в других гонках. В чемпионате он занял лишь 13 место, с 9 очками.

Вице-чемпионство в 1982 

Дидье Пирони остался в Ferrari на сезон 1982. В первых трёх Гран-при сезона он набрал лишь одно очко. И он, и Вильнёв испытывали проблемы с техникой, случались и аварии. Однако в Гран-при Сан-Марино, где многие команды отказались от участия из-за конфликта FISA и FOCA, пилоты Ferrari наконец-то шли на первых двух местах. За 15 кругов до финиша лидировал Жиль Вильнёв, за ним шёл Дидье Пирони, далеко позади — все остальные. Команда начала показывать пилотам таблички с требованием замедлиться. В этот момент Дидье Пирони обогнал своего напарника. В последующие несколько кругов они многократно менялись местами, а непосредственно на последнем круге вновь на первое место вышел Дидье, воспользовавшись расслабленностью Жиля, уверенного, что предыдущие действия Пирони — это просто часть шоу для итальянской публики. Всё это привело к ссоре между пилотами. Во время следующего этапа сезона, Гран-при Бельгии, Жиль Вильнёв разбился насмерть в квалификации в попытке превзойти время, показанное Пирони. Команда после этой трагедии решила пропустить гонку.

В следующих двух Гран-при Дидье Пирони пришёл на подиум. В Канаде он стартовал с поула, но заглох на старте. В его машину врезался пилот Osella Риккардо Палетти и скончался от полученных травм и несвоевременно оказанной из-за пожара медицинской помощи.

Пирони выиграл следующий этап сезона — Гран-при Нидерландов. В этой гонке новым его напарником стал Патрик Тамбе. Второе место в Великобритании позволило Дидье стать лидером чемпионата; на подиум он приехал также и в родной Франции.

В Гран-при Германии Пирони квалифицировался на поул-позиции, но в квалификационном заезде он в пелене брызг налетел на медленно ехавший Renault Алена Проста и получил тяжёлые травмы ног. Это оборвало карьеру Дидье в автоспорте. Набранных 39 очков французу хватило, чтобы стать вице-чемпионом по итогам сезона, с отставанием всего в 5 очков от победителя Кеке Росберга, даже несмотря на то, что Пирони пропустил пять финальных гонок 1982 года.

После Формулы-1 
После полученных в Гран-при Германии травм Пирони уже не мог быть автогонщиком. Он стал заниматься другим спортом — гонками на моторных лодках.

23 августа 1987 года в возрасте 35 лет Дидье Пирони вместе с двумя напарниками погиб около острова Уайт после того, как гоночный катер Colibri взлетел и перевернулся на волне, поднятой танкером.

Выступления в автоспорте

Формула-1 

Жирным шрифтом обозначены поул-позиции, курсивом — быстрые круги.

24 часа Ле-Мана

Примечания

Ссылки 
 
 Murray Walker talks to Didier Pironi and Nelson Piquet 

Автогонщики Франции
Пилоты Формулы-1 из Франции
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Победители 24 часов Ле-Мана
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции
Победители Гран-при Формулы-1
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Tyrrell
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ligier
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ferrari
Спортсмены, погибшие во время соревнований и тренировок
Спортсмены нескольких видов спорта